Muuraissaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Muuraissaari, liten ö i sjön Koskio,  (0 ha)
2. Muuraissaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,19, long 28,28),  (1 ha)
3. Muuraissaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,44, long 28,77),  (35 ha)
4. Muuraissaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,47, long 27,83),  (37 ha)
5. Muuraissaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,31, long 27,92),  (3 ha)
6. Muuraissaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,23, long 28,11),  (5 ha)
7. Muuraissaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,51, long 27,51),  (2 ha)
8. Muuraissaari (halvö i Ukonselkä), Övre Birkaland, 
9. Muuraissaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,26, long 27,76),  (1 ha)
10. Muuraissaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,11, long 28,23),  (2 ha)
11. Muuraissaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,20, long 28,42),  (1 ha)
12. Muuraissaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 60,96, long 27,60),  (61 ha)
13. Muuraissaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,65, long 28,49),  (3 ha)
14. Muuraissaari (ö i Norra Karelen, Joensuu),  (2 ha)
15. Muuraissaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala),  (25 ha)
16. Muuraissaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa,  (1 ha)
17. Muuraissaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,38, long 28,17),  (5 ha)
18. Muuraissaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,12, long 27,82),  (1 ha)
19. Muuraissaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,81, long 29,34),  (8 ha)
20. Muuraissaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,19, long 28,61),  (70 ha)
21. Muuraissaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,23, long 28,70),  (13 ha)
22. Muuraissaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,22, long 27,24),  (1 ha)
23. Muuraissaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,96, long 27,16),  (0 ha)
24. Muuraissaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,89, long 27,03),  (3 ha)
25. Muuraissaari (ö i Lappland), Tunturi-Lappi,  (5 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar